Суперкубок Англії з футболу 1998 — 76-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон і володар кубка Англії та віце-чемпіон Англії попереднього сезону. 9 серпня 1998 року на «Вемблі» у Лондоні на полі зійшлися чемпіон та володар кубка «Арсенал» і віце-чемпіон «Манчестер Юнайтед».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1998
1998 у футболі
Серпень 1998
1998 в англійському спорті